Жоао V од Португалије (Лисабон, 22. октобар 1689 - Лисабон, 31. јул 1750) је био краљ Португалије. Био је син Педра II и Марије Софије Нојбуршке.

Породично стабло 

Рођени 1689.
Умрли 1750.
Династија Браганса
Краљеви Португалије